Караваинский сельсовет

Волгоградская область 
 Караваинский сельсовет Дубовского района

Тамбовская область 
 Караваинский сельсовет Инжавинского района